Mount Redoubt ist der Name von drei Bergen.

 Mount Redoubt (Alaska) in Alaska, USA
 Mount Redoubt (Washington) in Washington, USA
 Redoubt Mountain im Banff-Nationalpark, Kanada